Tallo, botanica;
Tallo (storico), storico greco del I secolo;
Tallo di Mileto, poeta greco di epigrammi;
Tallo (mitologia), una delle 3 Ore;
Gadji Tallo, calciatore ivoriano.